A 2008–2009-es német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 46. alkalommal kerülnek kiírásra. A bajnokság 2008. augusztus 15-én az FC Bayern München–Hamburger SV közötti 2–2-es döntetlennel vette kezdetét. Az utolsó mérkőzéseket 2009. május 23-án játszották.

Változások a előző idényhez képest 
A 2008–2009-es idénytől bevezetésre kerül egy oda-visszavágós osztályozó. A szezon végén a Bundesliga 16. helyezett csapata játszik egy osztályozó-mérkőzést a Bundesliga 2 bronzérmes csapatával.

Csapatok

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 1. FC Nürnberg
 FC Hansa Rostock
 MSV Duisburg

Feljutott csapatok 
A következő csapatok kerültek fel a Bundesliga 2-ből az előző idény végén:
 Borussia Mönchengladbach (aranyérmes)
 TSG 1899 Hoffenheim (ezüstérmes)
 1. FC Köln (bronzérmes)

Csapat információ

Tabella 

<div id="Bremen">1A Werder Bremen a német kupa győzteseként kvalifikálta magát a 2009–2010-es Európa-ligába.

Kereszttáblázat

Osztályozó 
A Bundesliga 16. helyezett csapata és a Bundesliga 2 harmadik helyezettje oda-visszavágós rendszerű osztályozót játszik egymás ellen. A párharc összesítésbeli győztese szerepelhet a Bundesliga 2009–2010-es szezonjában.

Az idegenben lőtt több gól szabálya érvényben van. Ha ezek alapján is döntetlen az állás, akkor 30 perces hosszabbítást játszanak, szükség esetén pedig büntetőpárbajt rendeznek.

Az 1. FC Nürnberg mindkét mérkőzést megnyerte, összesítésben 5–0-s győzelmet aratott, így feljutott a Bundesligába, míg a Cottbus kiesett a másodosztályba.

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Weltfußball.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2009. május 23.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2009. május 23.

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 2008–2009-es DFB-Pokal
 2008–2009-es Bundesliga 2

Jegyzetek

További információk 
 A DFB hivatalos honlapja 
 Kicker.de 
 A Bundesliga hivatalos honlapja 
 A Bundesliga hivatalos honlapja 

Nemet 1
Német labdarúgó-bajnokságok